«Это моя жизнь» () может означать:
 Это моя жизнь (альбом) — альбом американской певицы Карли Саймон, саундтрек к одноимённому фильму, 1992 год;
 Это моя жизнь (альбом) — альбом британской певицы Ширли Бэсси, 1968 год;
 Это моя жизнь (песня) — песня, с которой 22 мая 2008 года Euroband представил Исландию на международном конкурсе песен «Евровидение 2008»;
 Это моя жизнь (фильм) — режиссёрский дебютный фильм Норы Эфрон, 1992 год.

См. также 
 It's My Life
 Моя жизнь